Фу́льберт Шартрский (, ок. 980 — апрель 1028) — французский учёный, поэт и музыкант. На посту епископа Шартра активно способствовал развитию науки и образования. Считается основателем Шартрской философской школы.

Биография 
Учился в Реймсе у Герберта Орильякского. В 1006 году, заняв пост Шартрского епископа, развернул активную административно-культурную деятельность в Шартрском соборе — наладил там регулярное преподавание свободных искусств, с акцентом на математических дисциплинах квадривия. После пожара 1020 года, уничтожившего храм, активно занимался его реконструкцией (в том числе, и как архитектор).

Среди многочисленных учеников Фульберта Беренгар Турский, Сигон (Sigo), Адельман Льежский, Хартвик из Санкт-Эммерама.

Творчество 
Фульберт положил начало научной школе Шартра (расцвет в XI—XII веках), с которой связана деятельность выдающихся средневековых философов и теологов. Беренгар сравнивал эту школу с платоновской Академией, а Фульберта почётно именовал «Сократом». При том что сам Фульберт прекрасно владел латынью, а о греческом имел отрывочные сведения (в основном, из римских учебников грамматики и риторики), его ученики познакомились с Аристотелем непосредственно по арабским источникам, опередив в этом ортодоксальную схоластику на целое столетие. Философы этой школы возродили атомизм.

Сохранилась обширная эпистолярия Фульберта, охватывающая начало и конец его карьеры (письма, составленные в 1008-19 годах, потеряны). Среди адресатов Фульберта король Роберт Благочестивый, видные представители светской аристократии и церковные иерархи. Богословские сочинения представлены гомилиями (из них самая известная — на Рождество Богородицы) и трактатом «Против иудеев» (Contra Iudeos). Среди поэтических трудов — более сотни литургических и паралитургических стихотворений, в том числе «Учение о Высшем благе» и два автобиографических.

С именем Фульберта связаны нескольких литургических песнопений (Фульберт считается не только автором текстов, но и музыки), которые были распространены в оригинальном монодическом виде и в виде многоголосных обработок на всей территории средневековой Европы, включая знаменитые Каликстинский кодекс и рукописи «Magnus liber organi»:

 гимны Chorus novae Jerusalem (на Пасху), Inter patres monastici (святому Мартину), Deus pater piissime (в комплетории на Великий пост);
 секвенция Sonent regi nato (на Рождество). Фульберту также приписывают знаменитую секвенцию Aurea personet lyra, со стихами (всего 16 трёхстрочных строф) явно дидактической направленности;
 респонсории Stirps Jesse, Solem justitiae и Ad nutum Domini (приурочены к Рождеству Богородицы) отличаются изысканностью мелизматики, необычностью строения мелодии (нет типичных для респонсория мелодических формул); исполнение их требует от певчего высокого технического мастерства.

В заключительном мелизме респонсория Stirps Jesse (на слова Flos filius ejus) Фульберт использовал мелодию популярного версикула Benedicamus Domino II тона. По этой причине, вероятно, он фигурировал в многоголосных обработках (органумах, клаузулах, мотетах) периода Ars antiqua наряду с «оригинальным» григорианским версикулом. В англиканской церкви гимн Фулберта (в английском переводе) Ye choirs of new Jerusalem распевается до сих пор.

Примечания

Издания сочинений и исследования 
 Tractatus contra Judaeos // MPL 141, col. 305 ss.
 Delaporte Y. Fulbert de Chartres et l'école chartraine de chant liturgique au XIe siècle // Études grégoriennes II (1957), p.51 ss.
 The letters and poems of Fulbert of Chartres, ed. and transl. by Frederick Behrends // Oxford Medieval Texts. Oxford: Oxford University Press, 1976.
 Fulbert de Chartres. Oeuvres: correspondance, controverse, poésie // [Chartres:] Société archéologique d’Eure-et-Loir, 2006 (лучшее издание сочинений)
 Fulbert de Chartres, précurseur de l’Europe médiévale?, ed. Michel Rouche. Paris: Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008 (юбилейный сборник статей)
 Goudesenne, Jean-François. Fulbert et son école dans l’histoire de chant liturgique // Fulbert de Chartres, précurseur de l’Europe médiévale?, ed. Michel Rouche. Paris, 2008, pp.301-318.
 Jeauneau, Édouard. Rethinking the School of Chartres. Translated from French by C.P.Desmarais. Toronto: University of Toronto Press, 2009 (p.29 ss.)

Дискография 
 Fulbert de Chartres. Chantre de l’an mil // Ensemble Venance Fortunat
 Stirps Jesse. Fulbert de Chartres, Chantre de l’an 1000 // Ensemble Venance Fortunat
 Chartres. Millénaire, 1006—2006 // L’Ensemble Fulbert de Chartres

Ссылки 
 
 The letters and poems of Fulbert of Chartres

Католические богословы
Богословы Средневековья
Латинские писатели
Писатели XI века
Философы XI века
Латинские философы
Учёные Средневековья
Философы Франции
Епископы Шартра
Епископы XI века
Шартрская школа